Hraše (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
 Hraše (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica